Второ́й язы́к — любой язык, который был усвоен после первого (или родного языка). О втором языке обычно говорят в контексте билингвизма, поэтому вторым языком может быть язык, как освоенный одновременно с первым материнским языком, так и другой, в дальнейшем усвоенный индивидом естественным путём в процессе социализации или в двуязычном окружении, реже вторым языком может стать изученный и усвоенный иностранный язык. В дальнейшем второй язык может остаться функционально вторым языком, который билингв использует с меньшей, чем первый, интенсивностью, так и стать функционально первым языком.

Процессы усвоения второго языка являются предметом изучения прикладной лингвистики, выделяясь в англоязычных странах в отдельную дисциплину — Second-language acquisition.

См. также 
 Носитель языка
 Билингвизм
 Русский язык как иностранный
 Усвоение второго языка

Примечания

Ссылки 

 Полная новостная лента о русском языке в современных странах СНГ и Балтии 
 Русский как второй язык. Страны СНГ. 2008 год. 
 Русский язык как второй. Пример Казахстана. 

Социолингвистика
Усвоение языка
Билингвизм